Буркгард Гаклендер (нім. Burkhard Hackländer; 17 грудня 1914, Люнебург — 20 січня 2001) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне, капітан-цур-зее.
 Клаус Гаклендер (нім. Klaus Hackländer; 26 липня 1916, Геттінген — 17 червня 1944, Норвезьке море) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее.